Georg Schalk ist der Name folgender Personen:

* Georg Schalk (Politiker) (1891–1955), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Baden
 Georg Schalk (Schiedsrichter) (* 1967), deutscher Fußballschiedsrichter